Hochschwab kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Hochschwab (bergstopp), Steiermark, Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, 
 Hochschwab (bergskedja), Steiermark, 

Robotskapade Österrikeförgreningar